Christmas in My Heart – brano musicale di Fran Allison del 1950
 Christmas in My Heart – album di Connie Francis  del 1959
 Christmas in My Heart – brano di Ray Charles del 1985, dall'album The Spirit of Christmas  
 Christmas in My Heart – singolo dei The Jets del 1986, dall'album Christmas with the Jets
 Christmas in My Heart – album di Candi Staton  del 2001
 Christmas in My Heart – singolo di Candi Staton del 2001, dall'album omonimo
 Christmas in My Heart – album di Sarah Connor del 2005
 Christmas in My Heart – singolo di Sarah Connor del 2005, dall'album omonimo
 Christmas in My Heart – album di Gretchen Wilson del 2013
 Christmas in My Heart – brano di Gretchen Wilson dall'album omonimo

Titoli similari
Christmas in the Heart – album di Bob Dylan del 2009